Grażyna (Mazovië), een dorp in Polen
 Grażyna (voornaam), een Litouwse en Poolse meisjesnaam
 Grażyna (gedicht), een gedicht van Adam Mickiewicz